Le Journal d’Onyx est le sixième tome de la série fantasy d’Anne Robillard Les Chevaliers d'Émeraude. Il est paru le  aux éditions Mortagne au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 
Grâce à Kira, Wellan découvre le journal du renégat Onyx, soldat de l'ancien ordre de chevalerie d'il y a 500 ans. Il découvre le vrai sort que l'empereur Amecareth réserve aux Chevaliers s'il ne leur livre pas Kira et Lassa. Il tente de mettre le magicien de Cristal au pied du mur pour obtenir davantage de pouvoirs. Il n'échoue pas complètement, puisque Abnar lui donne des bracelets qui lui permettent de créer des vortex pour voyager beaucoup plus rapidement. 

Enkidiev est à nouveau en danger. Des abeilles géantes menacent de ravager le continent. Les Chevaliers doivent donc aller de royaumes côtiers en royaumes côtiers pour se débarrasser de ce nouvel ennemi. Ils terminent leur périple au royaume des Elfes où Wellan et le roi Hamil enterreront leur rancœur. Hamil lui montrera même la cachette de Hadrian d'Argent, où reposent tous les journaux qui n'ont pas été détruits. Pendant ce temps, les Chevaliers aident les Elfes à tout reconstruire. Nogait rencontre une elfe dont il tombe fou amoureux. C'est aussi dans ces forêts que Bridgess découvre un bébé qu'elle décide d'adopter et de nommer Jenifael. En rêve, Wellan apprendra qu'elle est en fait la fille de Theandras et que la déesse la lui confie ainsi qu'à Bridgess. Au château, Amecareth parvient à convaincre Kira de le rejoindre grâce à un objet ...

Les rancœurs entre hommes et elfes ne sont toutefois jamais bien loin. Sans le savoir, Nogait s'est épris de la fille du roi Hamil, Amayelle, qui est promise à un autre elfe. Le roi refuse qu'elle se marie avec un homme. De retour au Château, Wellan supplie le roi d'Émeraude d'intervenir en la faveur de Nogait auprès du roi des Elfes. Le roi d'Émeraude n'en aura pas le temps puisque Amayelle a décidé elle-même de retourner auprès de Nogait. N'en restant pas là, le roi Hamil et une petite délégation viennent la retrouver pendant qu'elle est en train d'aider à construire la maison de Swan et Farrell qui ont décidé de se marier. Après discussions, le roi Hamil décide finalement de laisser Nogait et Amayelle se marier.

Les Chevaliers d'Émeraude
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2004
2004 en fantasy